El príncipe Federico de Wurtemberg (en alemán: Friedrich Prinz von Württemberg; 21 de febrero de 1808 - 9 de mayo de 1870) fue un general en el ejército de Württemberg y el padre de Guillermo II de Wurtemberg. Federico era miembro de la familia real de Wurtemberg y un Príncipe de Wurtemberg.

Familia 
Federico nació en la antigua colegiata de Comburg (ahora parte de Schwäbisch Hall), Reino de Wurtemberg, el segundo hijo y el hijo varón mayor del príncipe Pablo de Wurtemberg y su esposa, la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen. A través de su padre, Federico era nieto de Federico I de Wurtemberg y por parte de madre, nieto del duque Federico de Sajonia-Altenburgo. Era hermano menor de la Gran Duquesa Elena Pavlovna de Rusia.

Carrera militar 
Federico comenzó su carrera militar en el ejército de Wurtemberg (en alemán: Württembergische Armee), donde a la edad de 15 años, había alcanzado el rango de Rittmeister 2.ª clase. En 1832, era un coronel de la infantería y para 1841, Federico había alcanzado el rango de teniente general de la caballería. En 1865, Federico fue promovido por Carlos I de Wurtemberg a comandante general de la Caballería y del Cuerpo de Ejército Federal de Wurtemberg (en alemán: Württembergischen Bundesarmeekorps). En la Guerra austro-prusiana contra Prusia, Federico no tenía ningún comando del campo, sino que sirvió como oficial de enlace en la sede del Feldzeugmeister austriaco. A pesar de sus graves problemas oculares, Federico se sintió ofendido cuando no se le ofreció el mando del Octavo Cuerpo de Ejército durante la guerra.

Carrera política 
Debido a su posición como Príncipe de Wurtemberg, Federico se desempeñó como miembro de la Primera Cámara del Parlamento del Estado de Wurtemberg, (alemán: Württembergischen Kammer der Standesherren), a la que asistió regularmente a las sesiones legislativas. En 1865, Federico fue nombrado como consejero privado en el Geheimen Rat. Durante este tiempo, Federico residía principalmente en el Palacio de Luisburgo en Stuttgart y en el pabellón de caza Castillo Katharinenhof en Oppenweiler.

Matrimonio e hijo 
Federico se casó con su prima hermana la princesa Catalina Federica de Württemberg, hija de Guillermo I de Wurtemberg y su esposa Paulina de Wurtemberg, el 20 de noviembre de 1845 en Stuttgart. Este matrimonio fue contra los deseos de su padre, que se oponía al enlace. Federico y Catalina tuvieron un hijo:
 Guillermo II de Wurtemberg (25 de febrero de 1848 - 2 de octubre de 1921)

Últimos años 

Federico murió el 9 de mayo de 1870 en Stuttgart, de una ulceración, que era muy probable una consecuencia posterior de una lesión en la cara que sufrió en un accidente de caza. Sofía de Wurtemberg, la Reina de los Países Bajos escribió de su cuñado Federico a Lady Malet al enterarse de su muerte. De acuerdo con Sofía, Federico murió después de haber sufrido "cáncer en la cara" durante ocho años. Federico fue enterrado en la cripta de la familia en la capilla del Palacio de Luisburgo.

Títulos y honores

Títulos 

 Su Alteza el príncipe Federico de Württemberg.

Honores

Reino de Wurttemberg

 Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg ()
 Gran Cruz de la Orden de Federico ()

Extranjeras 

 Caballero de la Orden de San Andrés ()
 Gran Cruz de la bávara Orden de San Huberto ()
 Gran Cruz de la Hannoveriana Orden Real Güélfica ()
 Cruz de Caballero de la Orden de la Corona de Sajonia ()

Referencias

Bibliografía 
 Anne Lipp: Friedrich, Prinz von Württemberg. In: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, Seite 327.
 Frank Raberg: Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten 1815–1933. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Kohlhammer, Stuttgart 2001, ISBN 3-17-016604-2, S. 1043–1044.

Enlaces externos 

Príncipes de Wurtemberg
Personas de la guerra austro-prusiana
Caballeros de la Orden de San Andrés
W
Militares de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de Federico
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda